Sankt Ludwig bezeichnet
 St. Ludwig, einen Ortsteil der unterfränkischen Gemeinde Wipfeld
 Saint-Louis (Haut-Rhin), französische Stadt im Elsass
 mehrere Ludwigskirchen 
 St. Ludwig mit Eichbergviertel, Stadtteil in Darmstadt

Siehe auch: Heiliger Ludwig